Алварельюш:

 Алварельюш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал
 Алварельюш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту